Aeroporto di Verona-Villafranca – aeroporto civile a 12 km da Verona
Aeroporto di Verona-Boscomantico – aeroporto turistico a 3 km da Verona